Монтаноцера́топс () — род растительноядных динозавров из семейства Leptoceratopsidae, известный по ряду окаменелостей из верхнемеловых отложений (маастрихтский ярус) Северной Америки.

История изучения 

Первые окаменелости монтаноцератопса были обнаружены в 1916 году Барнумом Брауном и  в ходе раскопок  на территории резервации индейцев племени черноногих. После реконструкции в 1935 году, в 1942-м они назвали находку Leptoceratops cerorhynchus, причислив ископаемое к открытому в 1914 году Брауном роду Leptoceratops. Описание учёные опубликовали в . В ходе препарирования исследователи совершили ошибку и поместили часть скуловой кости на нос, приняв её за рог, видовое название cerorhynchus — «с рогом на носу» — имеет отношение к их заблуждению.

В 1951 году Чарльз Штернберг обнаружил три почти полных скелета лептоцератопсов, и на основании различий строения установил, что L. cerorhynus не является лептоцератопсом, и выделил его в отдельный род — Montanoceratops. Название состояло из трех основ: ‘Montana’, отсылавшая к названию места обнаружения останков (в штате Монтана); ‘κερας’, что означает «рог»; ‘ωψ’, что означает «морда».

В 1986 году Дэвид Вейзхемпел обнаружил немного материала, в 1998-м описанного как экземпляр монтаноцератопса. Тремя годами позднее Питер Маковицки описал часть черепа монтаноцератопса, обнаруженную Брауном ещё в 1910 году, а в 2010-м вышло актуализированное тем же учёным описание ряда экземпляров этого рода динозавров.

Описание 

Об анатомии и внешнем облике монтаноцератопса судят по ряду неполных скелетов и элементам черепа.

Длина тела монтаноцератопса, по оценке , составляла 2,5 м, а вес 170 кг.

Хвостовые позвонки имеют чрезвычайно высокие остистые отростки, возможно поддерживавшие невысокий парус. Спинные несут подобные выросты гораздо меньших размеров, но диапофизис и парапофизис — образования на теле позвонка — на шестом, седьмом и восьмом позвонках очень крепкие и тяжёлые. Рёбра сильно искривлённые, широкие, особенно те, что прикреплены к четвёртому спинному позвонку.

Пальцы довольно коротких передних лап длинные, увенчанные коготками, но не копытцами, в отличие от задних конечностей. Шейка бедра толстая, а головка массивная. Кости голени нетипично крупные.

Таз уплощённый, но длинный; седалищная кость удлинена, с кривизной, приобретённой из-за спаянности с лобковой костью. По форме поверхность подвздошной кости похожа на лук, примерно посередине выгнутого вала находится впадина, в которую входила головка бедра.

Череп 
Череп монтаноцератопса очень большой, высокий и широкий за счёт длины отростков скуловых костей, но в то же время короткий, с достаточно слабо развитым костяным воротником, образованным костями темени и затылка. Поверхность черепа рельефная, много шишек и узлов, но рогов нет.

Ноздри круглые, не очень крупные и высоко посаженные. Глазницы затеняются нависающими окостеневшими веками. Заглазничные и надглазничные окна гипертрофированы, предглазничные имеют более скромные размеры.

Среди отличительных особенностей строения черепа монтаноцератопса исследователи отмечают крупную носовую кость с образованием, которое у более поздних цератопсов отвечало за поддержку рога.

Нижняя челюсть длинная и низкая. Она отлична нетипично прямым нижний краем, на котором отсутствует типичный для других членов семейства «подбородок»; передняя часть нижней челюсти выше задней. Узкий венечный отросток направлен вертикально.

Зубы нижней челюсти узкие, высокие и сильно изогнутые, с двойной гранью износа. На них есть мелкие зазубрины.

Систематика 
По устоявшемуся мнению монтаноцератопс принадлежит к семейству Leptoceratopsidae, где является сестринским таксоном рода Ischioceratops или Koreaceratops, и занимает совместно с одним из двух этих родов место сестринской группы для клады, состоящей из Udanoceratops, Leptoceratops, Zhuchengceratops, Unescoceratops и Gryphoceratops.

До 2001 род считался представителем семейства протоцератопсид, куда помещали большинство примитивных рогатых динозавров. Такая точка зрения встречается до сих пор.

Кладограмма по работе He и коллег 2015 года:

Палеобиология и палеоэкология 
Все цератопсы, среди которых и монтаноцератопс, были растительноядными. Они питались листьями и побегами, срезая их острым клювом, после чего проталкивая в рот языком.

Согласно первому исследованию останков данного рода динозавров, на хвостовых позвонках типового экземпляра были видны следы анкилоза. Монтаноцератопсы имели стоматологические проблемы, в частности зазубрины на зубах стирались.

Останки монтаноцератопса обнаруживали в отложениях формаций Сэнт-Мэри-Ривер и Хорсшу-Каньон, их возраст около 70 млн лет. Более молодые останки цератопса (возрастом около 68 млн лет) из  идентифицировали в 2011 году также как монтаноцератопса. 

В местах обитания монтаноцератопса были распространены сумчатые и плацентарные млекопитающие. В реках обитали рыбы, лягушки, черепахи, крокодилы и хампсозавры.

Доминирующее положение в регионе занимали хищные тираннозавриды дасплетозавр и альбертозавр, а мелкие хищники, в частности троодонтиды и дромеозавриды, питались более мелкой дичью. Крупные и мелкие растительноядные динозавры из групп анкилозаврид, маргиноцефалов, орнитопод и всеядные представители манирапторов служили им пищей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Leptoceratopsidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 1942 году